Název Jirčany má více částí obcí:
 Dolní Jirčany – část obce Psáry v okrese Praha-západ
 Horní Jirčany – část obce Jesenice v okrese Praha-západ